Израиль участвовал в конкурсе 2 раза, но ни разу не смог пробиться в финал. Дебют страны состоялся в первом конкурсе 1986 года.

За всю историю конкурса Израиль ни разу не побеждал и не занимал место в тройке лучших.

Участники 
Легенда
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Прошла в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшийся конкурс

Ссылки 
 Официальный сайт
 Информация о конкурсе на сайте ЕВС

Израиль на конкурсе молодых музыкантов «Евровидение»
Евровидение (конкурс молодых музыкантов)
Музыка Израиля